Bajory Małe – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Srokowo
 Bajory Wielkie – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Srokowo
 „Bajory” – rezerwat przyrody w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Srokowo